|-
| (33601) 1999 JO51||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33602) 1999 JW53||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33603) 1999 JQ55||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33604) 1999 JW55||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33605) 1999 JD56||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33606) 1999 JG56||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33607) 1999 JF57||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33608) 1999 JA59||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33609) 1999 JO59||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33610) 1999 JF60||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33611) 1999 JB61||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33612) 1999 JZ62||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33613) 1999 JO63||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33614) 1999 JS63||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33615) 1999 JB64||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33616) 1999 JR64||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33617) 1999 JQ65||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33618) 1999 JA66||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33619) 1999 JB66||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33620) 1999 JC66||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33621) 1999 JQ67||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33622) 1999 JR67||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33623) 1999 JY68||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33624) 1999 JP69||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33625) 1999 JP70||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33626) 1999 JH71||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33627) 1999 JS71||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33628) 1999 JW73||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33629) 1999 JK76||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33630) 1999 JM76||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33631) 1999 JG77||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33632) 1999 JP78||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33633) 1999 JL79||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33634) 1999 JZ79||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33635) 1999 JC80||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33636) 1999 JD80||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33637) 1999 JW80||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33638) 1999 JZ80||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33639) 1999 JB81||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33640) 1999 JT81||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33641) 1999 JZ81||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33642) 1999 JB82||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33643) 1999 JJ82||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33644) 1999 JT82||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33645) 1999 JW82||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33646) 1999 JX82||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33647) 1999 JE83||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33648) 1999 JN83||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33649) 1999 JR83||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33650) 1999 JF84||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33651) 1999 JG84||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33652) 1999 JP84||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33653) 1999 JR84||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33654) 1999 JX86||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33655) 1999 JT88||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33656) 1999 JD89||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33657) 1999 JP89||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33658) 1999 JD90||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33659) 1999 JM91||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33660) 1999 JS91||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33661) 1999 JU91||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33662) 1999 JW91||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33663) 1999 JT92||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33664) 1999 JK93||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33665) 1999 JR93||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33666) 1999 JO94||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33667) 1999 JR95||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33668) 1999 JO97||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33669) 1999 JU97||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33670) 1999 JB98||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33671) 1999 JV98||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33672) 1999 JU99||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33673) 1999 JZ99||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33674) 1999 JT100||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33675) 1999 JW100||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33676) 1999 JZ101||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33677) 1999 JR102||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33678) 1999 JW106||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33679) 1999 JY107||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33680) 1999 JP108||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33681) 1999 JV109||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33682) 1999 JO113||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33683) 1999 JQ115||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33684) 1999 JW119||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33685) 1999 JK120||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33686) 1999 JC122||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33687) 1999 JP122||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33688) 1999 JQ123||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33689) 1999 JM126||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33690) 1999 JD127||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33691) 1999 JT131||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33692) 1999 JS133||||14 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (33693) 1999 KA||1999 KA||16 травня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (33694) 1999 KN||1999 KN||16 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (33695) 1999 KH3||||17 травня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33696) 1999 KM8||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33697) 1999 KJ11||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33698) 1999 KP12||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33699) 1999 KT12||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33700) 1999 KR13||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

33600